Жоскен Депре — фламандський композитор.
 Сімон Депре — канадський хокеїст.